Cúneo puede referirse a:
Cúneo, localidad italiana.
la provincia de Cúneo, en Italia.
cúneo, zona del cerebro.